Ярослав Александрович Евдоки́мов (род. 22 ноября 1946) — советский, российский, белорусский и украинский певец (лирико-драматический баритон), народный артист Белорусской ССР, заслуженный артист Российской Федерации.

Биография 
Родился 22 ноября 1946 года в Ровно в тюрьме — мать Анастасия Харитоновна Очеретович(24.05.1922 (по другим источникам 1920г.) -11.12.2021) была репрессирована. В послевоенные годы отбывала срок в Норильске. Отец Александр Игнатьевич Евдокимов родом из Красновишерского района Пермской области тоже был репрессирован.

Детство Евдокимова прошло в селе Корысть Корецкого района Ровенской области (Украинская ССР). Дед был кузнецом.

Мать увидел в 1955 году, когда она смогла приехать в родное село. Мать забрала сына в Норильск, где он окончил музыкальную школу. Поступил в Норильское музыкальное училище, класс контрабаса. В училище, в творческой мастерской Риммы Фёдоровны Тараскиной, заслуженной артистки России, начинал заниматься вокалом. После службы в армии в училище уже не вернулся.

Учился в Корецком профтехучилище, с октября 1964 года по апрель 1965 года овладевал рабочей специальностью.

Проходил службу (1965—1968) на КСФ (Кольский полуостров), в Североморске, в посёлке Видяево. Поскольку родился в семье репрессированных, не подлежал допуску ни на один военный корабль или подлодку, и все три года прослужил в строительном отряде. Был ротным запевалой, организатором песенного творчества среди солдат.

Закончив службу, вернулся в родную деревню. Позже переехал в Днепропетровск, где устроился на шинный завод, начал петь в ресторане. В Днепропетровске познакомился со своей женой и переехал на её родину в Белоруссию.

В Днепропетровске пел в ресторане где исполнял песни из репертуара Валерия Ободзинского и Муслима Магомаева.

Профессиональная деятельность 
Ярослав Евдокимов родился на Украине, но на жизнь в Белоруссии пришлось время становления его как артиста эстрады. Именно здесь он стал известным. Позже стал жить и работать в России.

«Белорусский соловей» 
Евдокимов мечтал петь, но у него не было профессионального музыкального образования. В 1975 году прошёл прослушивание в Минской филармонии, где формировалась концертная программа «Память» и его, как исключение, оставили — с 1975 года он солист-вокалист Минской филармонии.

Поступил в Минское музыкальное училище имени М. Глинки. Музыкальную учёбу сочетал с концертной практикой: вначале в Ансамбле песни и пляски Белорусского военного округа (художественный руководитель Смыслов Виктор Иванович руководитель Муранов Лев Борисович), (1977—1980), а позже — в качестве солиста Гостелерадио Белоруссии.

В Минской филармонии познакомился со специалистом по технике итальянского бельканто — баритоном, профессором пения Владимиром Бучелем. Три года брал у него уроки.

По направлению ансамбля песни и пляски Белорусского военного округа участвовал в ІІІ Всесоюзном телевизионном конкурсе «С песней по жизни» (1979), который проходил в Останкинской концертной студии. Это было первое выступление Евдокимова на Центральном телевидении. Именно в военной форме он впервые появился на телеэкране. Песня («Ростань») была по тесситуре слишком высока и неудобна для баритона, поэтому Евдокимову не удалось подчинить её своему голосу и добиться эмоциональной выразительности в пении. В лидеры Евдокимов не попал, удостоился звания дипломанта.

В 1980 году принял участие в правительственном концерте на котором присутствовал первый секретарь ЦК компартии Белоруссии Пётр Машеров. Бывшего партизана Машерова покорила песня «Поле памяти» авторства Леонида Захлевного и Владимира Некляева, которую спел Евдокимов. Машеров распорядился о присвоении Евдокимову звания заслуженного артиста Белорусской ССР.

Сразу после военного парада 9 мая 1980 года по Центральному телевидению Гостелерадио СССР и первой программе Всесоюзного радио в исполнении Ярослава Евдокимова прозвучал специально написанный для него цикл песен «Память» («Поле памяти», «Носите ордена», «Милосердие», «Песня Победы»), композитор Леонид Захлевный. Совместная работа белорусского композитора и певца стала этапной в их творчестве, заметным явлением в музыкальном искусстве Белоруссии, была номинирована в 1984 году на соискание Государственной премии Белорусской ССР.

Специально для Ярослава Евдокимова, учитывая его вокальные возможности, Валерий Иванов написал цикл песен-баллад «Будьте долгу верны».

В 1985 году Ярослав Евдокимов с песней «Майский вальс» выступил на фестивале «Песня – 85».

Редактор и ведущая программы «Алло, мы ищем таланты!» Татьяна Коршилова пригласила Ярослава Евдокимова в свою передачу. Ольга Молчанова пригласила его в передачи «С песней по жизни», «Шире круг» (06.11.1988). Евдокимов был ведущим этой передачи. Участвовал в программе «Споёмте, друзья!». Голос Евдокимова стал часто звучать и в программах Всесоюзного радио.

Окончил Минское музыкальное училище им. М. Глинки (1979—1981) по классу вокала, класс заслуженного работника культуры Республики Беларусь Адама Мурзича и стал солистом Белорусского республиканского радио и телевидения (1980—1990).

На Всесоюзном фестивале «Песня года-81» дебютировал с песней «Зачарованная моя» (Г.Буравкин, И. Лученок). Вошла в антологию песен о Победе во Второй мировой войне «Письмо из 45-го» (1983, М. Ясень (Гольдман), Лученок). Впервые прозвучала на фестивале «Песня года-85» и получила успех песня «Майский вальс» (1985, Ясень (Гольдман), Лученок).

«Одна из наилучших композиций на военную тематику, которую написал народный артист на слова поэта-фронтовика из Минска, впервые прозвучала в 1985 году на „Песне года“ на Центральном телевидении и получила ошеломляющий успех. Именно исполнение Евдокимова признано каноническим, хотя за неё брались и другие артисты, среди которых и Кобзон».

Гастролировал в Афганистане (1986), исполнял специально написанную для этой поездки песню «Снимок в газете» (М. Ясень (М. Гольдман), Лученок).

Результат сотрудничества артиста с композитором Эдуардом Зарицким — песни «Палыновая ростань» (Н. Гилевич), «Листок календаря» (Н. Шкор), «Месяц малады» (Г. Буравкин), которые вошли в фильм-концерт «И пока на земле существует любовь» (1988, режиссёр Б. Бахтияров). В этом фильме прозвучала украинская песня «Виють витры». Песня «Набат тишины» (Д. Михлеев) звучала в документальном фильме «Запад-83».

За рост мастерства, высокий исполнительский уровень, огромную камерно-концертную деятельность Ярославу Евдокимову было присвоено почётное звание «Народный артист Белорусской ССР» (1987).

Пластинка «Всё сбудется» (1988) — дебют на Всесоюзной студии грамзаписи фирмы «Мелодия».

В 1989 году с песней «Фантазёр» Ярослав Евдокимов выступил на фестивале «Песня-89».

Гастролировал за рубежом — Италия, Греция, Германия, Норвегия, Польша, Чехословакия, Швейцария, Швеция. Представлял белорусское искусство в столице Исландии — Рейкьявике и на Международном фольклорном фестивале в Париже, где одна из французских газет назвала его за прекрасное исполнение народных песен «супербаритоном». В 1986 году посетил с концертами Голландию. Исполнял в основном народные песни: белорусскую «Камар», украинскую «Гандзя». Успех певца превзошёл все ожидания, его пригласили в Швецию и Бельгию.

В Минскконцерте сотрудничал со звукорежиссёром, автором-исполнителем Александром Климовым в 1990—1992 годах аккомпанирующим коллективом был музыкальный ансамбль «Дзвоны» (г. Коломыя, Украина).

Евдокимов неоднократно выступал на Международном фестивале искусств «Славянский базар» (Витебск, Белоруссия), был в составе Международного жюри Международного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Витебск-1993».

Компакт-диск «Не рви рубаху» (1994) — совместная работа с композитором Виталием Окороковым.

В 1999 году присвоено звание «Почётный гражданин города Бобруйска».

Красивый «Фантазёр» 
После распада СССР артист не превратил «искусство в шоу».

Новый период в жизни начался в 1996 году, когда будучи солистом Мосэстрады, Евдокимов переехал в Москву. В период с 1993 по 2005 работал с коллективом в составе Михаил Пилипчук, Леся Шаповал, Андрей Субботин.

В 1998 году — гость Международного фестиваля «Золотой шлягер» (Могилев, Белоруссия).

Итогом работы с Анатолием Поперечным и Александром Морозовым является компакт-диск «Фантазёр» (2002).

Принял участие в благотворительном концерте «Здравствуй, друг!», посвящённом памяти поэта Николая Третьякова (16.03.2004, г. Минск).

В результате сотрудничества с такими композиторами, как Борис Емельянов, Вячеслав Добрынин, Игорь Матета, Вячеслав Малежик, и поэтами — Симон Осиашвили, Лариса Рубальская, Виктория Ветрова в репертуаре появились новые песни. Лучшие собрано на дисках «Целую твою ладонь» (2002), Grand collection (2003), «За белою рекой» (2006).

С 2009 г. Евдокимов — гражданин Российской Федерации. Выступает как концертный исполнитель. В 2012 году записал альбом «Возвращение в осень», где есть популярная украинская песня «Два кольори».

Совместно с музыкантом своей группы Артуром Хачатуровым написал стихи «Песня любви моей» (2016), Григорий Шило написал музыку.

Украинский культурный контекст 
В мартовские дни 1995 года Евдокимов был гостем и членом жюри второго фестиваля «Романсы Славутича».

В 2000 году принимал участие в культурно-художественном празднике «Чолом тоби, наш древний Корцю!». В 2009 году приезжал к своим землякам на праздник Иван Купала.

Участник фестиваля украинской музыки и культуры «Украинская весна в Санкт-Петербурге», который ежегодно (с 2006 года) проводят в городе Украинская культурная автономия и «Деловой клуб „Украина-Санкт-Петербург“».

Постоянный участник фестиваля народного искусства «Зелёное купало в лето упало», который проводится в городе Корце.

В родном селе Корысть создал музей украинского быта.

Личная жизнь 

Первая жена — Нина, брак просуществовал менее месяца.

 Сын — Алексей (род. 1970), о котором певец узнал много лет спустя.

Вторая жена — Алла. Живёт в Минске.

 Дочь — Галина.

Третья жена — Ирина Крапивницкая, экономист. Вместе с 1990 года, в 2018 пара узаконила отношения.

Почётные звания 
 17 апреля 1980 года — Указом Президиума Верховного Совета Белорусской ССР присвоено почётное звание «Заслуженный артист Белорусской ССР»
 13 июля 1987 года — Указом Президиума Верховного Совета Белорусской ССР присвоено почётное звание «Народный артист Белорусской ССР»
 15 февраля 2006 года — Указом Президента Российской Федерации присвоено почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации»

Примечания 

Родившиеся в местах лишения свободы
Певцы и певицы СССР
Певцы и певицы по алфавиту
Баритоны
Певцы и певицы Белоруссии
Народные артисты Белорусской ССР
Персоналии:Минск
Почётные граждане Бобруйска
Певцы и певицы России
Персоналии:Москва
Исполнители русских народных песен
Певцы и певицы Украины
Ярослав Евдокимов